Karel Mareš může být:

 Karel Mareš (starosta) (1872–1952), sociálnědemokratický politik a starosta Olomouce
 Karel Mareš (vojenský letec) (1898–1960), brigádní generál a první velitel 311. československé bombardovací perutě RAF
 Karel Mareš (skladatel) (1927–2011), hudební skladatel, scenárista, režisér a divadelní organizátor
 Karel Mareš (historik) (* 1947), historik a pedagog, čestný občan města Louny